Lederer kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Lederer
 Michael Lederer

Robotskapade auktorsförkortningar